Langhorne peut désigner:

Patronyme 
 Bruce Langhorne (1938-2017), musicien américain.
 Crystal Langhorne (1986- ), joueuse américaine de basket-ball.
 Francis Langhorne Dade (1793–1835), officier de l'armée américaine, pendant la Seconde Guerre séminole.
  (1735-1779), poète britannique.
 Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), plus connu sous le nom de Mark Twain, écrivain, essayiste et humoriste américain.

Toponyme 
 Langhorne, ville de Pennsylvanie
 Langhorne Creek en Australie

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme